Niemcy:
 Eifel – pasmo górskie

Inne:
 Eifel – akwedukt
 eifel – piętro dewonu w geologii
 Park Narodowy Eifel

Zobacz też:
 Hohes Venn-Eifel